Muchang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Muchang Zhen, socken, Yunnan, 
 Muchang Xiang, socken, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar